Sezon (1930/1931) był 28. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 12 drużyn. Tytuł obroniła drużyna Újpest FC. Tytuł króla strzelców zdobył Jenő Vincze, który w barwach debreczyńskiego Bocskai FC strzelił 20 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1930 w piłce nożnej
1931 w piłce nożnej